Albin je lahko:

 albin, kdor kaže znamenja albinizma 
 Albin, moško osebno ime.

Glej tudi 
 Albini
 Albino